Бюргерс — нидерландская фамилия, известные носители:
 Бюргерс, Иоханнес Мартинус (1895—1981) — нидерландский физик.
 Бюргерс, Пит (1932—2015) — нидерландский футболист, игрок «Аякса».